Dooddoener (stijlfiguur), een stijlfiguur, een nietszeggend argument om een discussie stil te leggen.
Dooddoener (Harry Potter), een term uit de Harry Potter-boeken.